Cydonia vulgaris (nome popular, Gamboeiro) é uma variedade de marmeleiro da família das rosáceas. Suas flores brancas e seus frutos amarelo claro são muito parecidos com o fruto da pereira.

Bibliografia 
 Dicionário Enciclopédico Brasileiro ilustrado.

Árvores